On distingue plusieurs bataille de Narva :
 Bataille de Narva (1558), entre la Livonie et la Russie, qui fait partie de la guerre de Livonie
 Bataille de Narva (1581), entre la Suède et la Russie, qui fait partie de la guerre de Livonie
 Siège de Narva (1700), entre la Suède et la Russie, en , qui fait partie de la Grande Guerre du Nord
 Bataille de Narva (1700), entre la Suède et la Russie, en , qui fait partie de la Grande Guerre du Nord
 Bataille de Narva (1704), entre la Suède et la Russie, qui fait partie de la Grande Guerre du Nord
 Bataille de Narva (1918), entre l'Estonie et la Russie soviétique, événement à partir de la guerre d'Indépendance estonienne
 Bataille de Narva (1919) qui peut se référer à 3 affrontements différents:
 entre les forces Estonie et la Finlande et la Russie soviétique les 18-
 entre l'Estonie et la Russie soviétique de février à avril
 entre l'Estonie et la Russie soviétique en novembre et décembre
 Bataille de Narva (1944), entre l'URSS et l'Allemagne nazie, durant l'opération Narva en , pendant la Seconde Guerre mondiale qui peut se référer à 2 phases différentes :
 Bataille pour la tête de pont de Narva
 Bataille de la ligne Tannenberg

Narva
Narva